Ready for Love (2006), Cascada-dal
Ready for Love (2009), Tata Young albuma
Ready for Love (1934), Marion Gering filmje